Потанін:

 Потанін Володимир Олегович — російський олігарх.
 Потанін Григорій Миколайович — російський мандрівник, географ та етнограф.
 9915 Потанін — астероїд головного поясу, відкритий 8 вересня 1977 року.